Montor ist der Familienname folgender Personen:

 Artaud de Montor (1772–1849), französischer Schriftsteller 
 Cynthia Valstein-Montnor (ca. 1956), surinamische Richterin
 Max Montor (1872–1933), deutscher Theaterschauspieler